LDJ, sigle composé des trois lettres L, D et J, peut faire référence à :
 Ligue de défense juive, un mouvement néosioniste classé depuis 2001 comme organisation terroriste ;
 Linden Airport, New Jersey, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 La Ligue de justice, nom français du groupe de super-héros Justice League of America (JLA), dont les aventures sont publiées par DC Comics.

Notes et références